Сергей Строганов Строганов, Сергей Александрович (1852—1923) — граф, последний представитель династии Строгановых.
 
  Строганов, Сергей Николаевич (1738—1771) — барон,  действительный статский советник.